Magyar Filmdíj a legjobb férfi mellékszereplőnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb férfi mellékszereplőnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb férfi mellékszereplőnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában